

Порва — річка в Удмуртії, ліва притока Лози
 Порва — присілок, колишнє Кекоранське сільське поселення, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія
 Порва — присілок, колишнє Старозятцинське сільське поселення, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія